Oco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oco (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Oco (Ávila), Kastilien och León, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar